A palavra Natureza possui uma série de significados relacionados:

Em seu sentido mais amplo, a Natureza corresponde ao mundo material (o mundo natural) e, em extensão, ao Universo como um todo.
Quando usada em um discurso para se referir ao comportamento ou às características de um determinado ser, a natureza é o conjunto de elementos que fazem daquele ser aquilo que ele é, sua essência.
Nature (o inglês para Natureza) é o título de um dos mais antigos e respeitados periódicos científicos.
A "Mãe Natureza" é a personificação do meio ambiente natural como uma figura materna.

Desambiguação